Сиротинская — женская форма фамилии .
 
 Топоним 
 Сиротинская — станица в Иловлинском районе Волгоградской области